28 березня 1853 рік —  Височайшим наказом його Імператорської Королівської Апостольської  Величності Ференца Йозефа І, як подяку за одужання після бандитського нападу 18 лютого 1853 року в м. Мукачево заснована лікарня на 10 ліжок.

1881 рік — лікарня розширена до 30 ліжок.

1886 рік — розширена до 60 ліжок, проводиться водопровід.

1920 рік–1922 рік — будується приміщення барачного типу для інфекційного, туберкульозного та шкірно-венерологічного відділень.

1930 рік — побудовано головний корпус, в якому розмістились хірургічне та гінекологічне відділення.

1944 рік — в лікарні нараховувалось 400 ліжок.

Після звільнення Закарпаття Розпорядженням Уповноваженого Народної Ради Закарпатської України у справах охорони народного здоров'я № 11 від 26 грудня 1944 року лікарню розширено до 500 ліжок.

В 1947 році в лікарні працює 31 лікар  та 73 середніх медпрацівників. Головним лікарем є  Бергман С. І.; Хірургічним відділенням з 1947 року керує Фединець А. В., який за роки перебування в лікарні провів біля 30000 операцій. В майбутньому Фединець А. В. отримав звання професора хірургії та працював викладачем УжДУ (має близько 10 наукових робіт).

В 1948 році Мукачівська лікарня вже являється базою для підвищення кваліфікації лікарів та середніх медпрацівників сільських лікарських дільниць.

В 1951 році пройшло об'єднання лікарні з поліклінікою, об'єднання обслуговує населення міста та району. На той час в місті працювали 73 лікарі, 2 фармацевти з вищою освітою і 5 зубних лікарів, кількість середніх медпрацівників — 214.

Місто поділено на дільниці, відкрито здоров пункти на тютюновій фабриці, пивзаводі, трикотажній фабриці, нафтопереробному заводі.

1957 рік — побудовано нове протитуберкульозне відділення; кількість терапевтичних дільниць зростає до 12. Кількість лікарів — 102, кількість середніх медпрацівників — 310. В місті працює обласна дитяча лікарня на 300 ліжок, на базі якої розгорнуто філіал інституту охорони материнства та дитинства. Крім того, функціонує залізнична лікарня на 30 ліжок.

З 1958 по 1961 роки збільшилась кількість дільниць до 14, обласна дитяча лікарня розширюється на 50 ліжок, кількість педіатричних дільниць в місті складає — 14.

1961 рік — добудовано приміщення поліклініки, за рахунок чого в поліклініці вже працювало 28 лікарських кабінетів, жіноча консультація, протитуберкульозний диспансер, швидка медична допомога. Кількість лікарів 121, середніх медпрацівників — 36.

1962 рік — виділено приміщення по вул. Ужгородській для стоматологічної поліклініки, здано в експлуатацію приміщення харчоблоку лікарні.

1965 рік — лікарня перейменована  в Мукачівську міську центральну районну лікарню. На той час в міській мережі крім лікарні знаходилось 4 лікарські з/пункти та 17 фельдшерських з/пунктів на промислових підприємствах, санепідемстанція, обласна дитяча лікарня на 350 ліжок з філіалом інституту охорони материнства та дитинства, вузлова лікарня на 75 ліжок, 6 аптек, 1 магазин санітарії та магазин оптики.

Інтенсивне зміцнення матеріально-технічної бази проводилось протягом 70-х, 80-х років.

1977 рік — введено в експлуатацію пологовий будинок, а також приміщення нової пральні.

1978 рік — введено в дію терапевтичний корпус на 240 ліжок. Добудовано приміщення поліклініки на 600 відвідувань в зміну.  

1979 рік — лікарня перейменована в Мукачівську центральну районну лікарню.

1985 рік — введено в дію нову стоматологічну поліклініку на 300 відвідувань в зміну.

1987 рік — введено в дію лікувальний корпус, в якому розгорнуто урологічне та онкологічне відділення, аптека, лабораторія, фізіотерапевтичне відділення.

1993 рік — введено в дію станцію швидкої медичної допомоги.

Зі зміцненням матеріальної бази розширювався ліжковий фонд лікарні і збільшувалась кількість медпрацівників: 1981 рік — кількість ліжок — 875;

1985 рік — 980 ліжок; лікарів — 361; середніх медпрацівників — 767;  1990 рік — 1030 ліжок; лікарів — 387; середніх медпрацівників — 888; 1993 рік — 1030 ліжок; лікарів — 454; середніх медпрацівників — 939. В подальшому проводилась оптимізація ліжкового фонду. Так в 1997 році кількість ліжок становило 965, у 2001 році — 790; 2010 році — 740; 2013 році — 740; 2015 році — 635; 2016 році — 584. Станом на  01.05.2019 р. (з 2017 року) в ЦРЛ налічується 524 ліжка в 15-ти спеціалізованих відділеннях. Станом на 01.11.2020 року в КНП «Мукачівська ЦРЛ» є 459 ліжка. Кількість відвідувань за зміну поліклінічного відділення — 1410 пацієнтів.

Із допоміжних лікувально-діагностичних відділень функціонують: рентгенологічне та флюорографічне; ультразвукової діагностики; ендоскопічне; клініко-діагностична лабораторія; кабінет функціональної діагностики; фізіотерапевтичне; лікувальної фізкультури; рефлексотерапії; гіпербаричної оксигенації; переливання крові; комп'ютерної томографії; патологоанатомічне; електрокардіографії; голкорефлексотерапії.

Два лікарі мають звання заслужений лікар України. Три лікарі є кандидатами медичних наук, а саме: Сірчак С.С; Білоус Д. І.; Фелді П. Г. Загальна кількість лікарів — 257: інтерни — 14, без категорії — 15, ІІ категорія — 27,І категорія — 63. Сестри медичні — 437: без категорії — 32, ІІ категорія — 76, І категорія — 102, вища — 227.

Лікарня являється базою для проходження інтернатури за спеціальностями: терапія, загальна практика — сімейна медицина, хірургія, акушер — гінекологія, стоматологія, анестезіологія і реанімація, неврологія, радіологія, клінічна лабораторія.

З метою поліпшення лікувально-діагностичного процесу в лікарні застосовують такі технології: малоінвазивні хірургічні втручання: лапаратомії, холецистектомії при жовчно — кам'яній хворобі та гострому холициститі; артроскопічні операції на малих суглобах при травмах і захворюваннях суглобів; транс уретральні резектоскопії при захворюваннях передміхурової залози та інших захворюваннях сечостатевої системи; лапараскопічна гінекологія при неплідності, захворюваннях яєчників і труб, пухлинах матки; сучасні методи фіксації переломів кінцівок (інтрамедулярні блокуючі імплантати, накісткові пластини з обмеженим контактом з кісткою; літотрепсія методом екстракорпоральної  магнітної ударної хвилі; заміна кришталиків при катаракті сучасними методами без розрізу рогівки; використання барокамери та плазмофорезу; використання препаратів для тромболізису при інфаркті міокарду та ішемічних інсультах; комп'ютерна томографія, а також впроваджується торакоскопія.

Рішенням 51 сесії 7 — го скликання Мукачівської міської ради від 12.12.2018 року № 1236 створено Комунальне некомерційне підприємство «Мукачівська центральна районна лікарня» шляхом перетворення із комунальної  організації  (установи, закладу) Мукачівська центральна районна лікарня.

09.04.2020 року виконання обов'язків директора були покладені на Мешко Євгена Васильовича, який 16.10.2020 року був призначений на посаду директора КНП «Мукачівської ЦРЛ» як переможець конкурсного відбору.

11 червня 2020 року відбулося офіційне відкриття Діагностичного центру (поліклінічне відділення КНП «Мукачівської ЦРЛ»), який реконструювали більше року. На відкритті були присутніми громадськість, мер міста Андрій Балога та голова Верховної ради Дмитро Разумков. У будівлі на 5 тисяч квадратних метрів надаватимуть медичні послуги жителям Мукачівської ОТГ та Мукачівського району. За направленням до спеціалістів обстеження є безкоштовним. Фахову медичну допомогу надає понад 200 медичних працівників. Діагностичний центр лікарні святого Мартина складається з декількох блоків: хірургічного, діагностичного, терапевтичного, жіночої консультації, тубдиспансеру. На базі медичного закладу функціонує також денний стаціонар. Для зручності працює call-центр з 8:00 до 18:00 (понеділок — п'ятниця). За номером 0 800 503 118 (для з'єднання потрібно обрати цифру 2) повідомлять графік роботи лікарів, спектр медичних послуг та діагностичних процедур.

В серпні 2020 року відбулася зміна структури КНП «Мукачівської ЦРЛ» у зв'язку епідемічною ситуацією та запобіганню поширення на території Мукачівської ОТГ і Мукачівської району гострої респіраторної хвороби COVID-19 (спричинений коронавірусом SARS-CoV-2). У лікарні були перепрофільовані ліжка для надання медичної допомоги пацієнтам. І по сьогодні КНП «Мукачівської ЦРЛ» є закладом, який приймає пацієнтів з Covid-19 для надання медичної допомоги.

Лікарні Закарпатської області
Мукачево